Nierentierchen sind einzellige Lebewesen und gehören zu den Wimpertierchen (Pantoffeltierchen). Sie haben eine Größe von etwa 0,05 bis 0,15 mm und leben in stark verschmutzten Gewässern. Die Arten zweier Gattungen werden im Deutschen als Nierentierchen bezeichnet:

 die Arten der Gattung Colpidium, darunter Colpidium colpoda
 die einzige Art der Gattung Dexiostoma, siehe Dexiostoma campylum

Sie sind nicht zu verwechseln mit den Nierentieren (Nephrozoa, Jondelius 2002). Das sind alle Tiere, die Nieren als Ausscheidungsorgane besitzen.

Protistologie